Горбеа () — город  в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 7852 человека (2002).   Город  и коммуна входит в состав провинции Каутин и области Араукания.

Территория коммуны —  694,5 км². Численность населения — 15 482 жителя (2007). Плотность населения — 22,29 чел./км².

Расположение 
Город расположен в 42 км на юг от административного центра области города Темуко.

Коммуна граничит:
на севере — c коммуной Питруфкен
на юге — c коммуной Лонкоче
на западе — c коммуной Тольтен

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи Национальным институтом статистики,  население коммуны составляет 15 482 человека, из которых 7735 мужчин и 7747 женщин.

Население коммуны составляет 1,65 % от общей численности населения области Араукания. 40,44%  относится к сельскому населению и 59,56 % — городское население.

Важнейшие населенные пункты коммуны 
Гобреа (город) — 7852 жителя
Ластаррия(поселок) — 1561 житель

Ссылки 
Официальный сайт коммуны

Коммуны Чили
Города Чили